Хелмут Молтке може бити:

Хелмут фон Молтке Млађи (нем. -{Helmuth Johannes Ludwig von Moltke}-, 1906. - 1914.), начелник немачког генералштаба.
Хелмут фон Молтке Старији (нем. -{Helmuth Karl Bernhard von Moltke}-, 1857. - 1888.), начелник немачког генералштаба.